

Personnalités 

  (né en 1982), athlète du Costa Rica ;
 Chavela Vargas Lizano (1919-2012), chanteuse mexicaine ;
  (1931-2015), poète espagnol ;
 Ricardo Canals Lizano (né en 1955), homme politique espagnol, sénateur ;
 Saturnino Lizano Gutiérrez (1826-1905), homme d'État, président du Costa Rica en 1882 ;
 Susana Lizano (née en 1957), astrophysicienne et chercheuse mexicaine.

Voir aussi 
 Lizzano